Airport puede referirse a:

Aeronáutica 
 Aeropuerto, terminal en tierra del transporte aéreo de aeronaves.

Cine y televisión 
 Aeropuerto (1953), comedia cinematográfica española dirigida por Luis Lucia.
 Aeropuerto  (Airport, 1970), película estadounidense dirigida por George Seaton.

Miscelánea 
 AirPort.
 Airport Express.
 AirPort Extreme.

Enlaces externos